Куруме (Токіо)
Куруме (Фукуока)
Хіґасі-Куруме